Bystrzyca (Bistriţa) – miasto w Rumunii
 Bystrzyca (Bistriţa) – rzeka w Rumunii, dopływ Seretu
 Bystrzyca (Bistriţa) – rzeka w Rumunii, dopływ Șieu